Darja Wiaczesławowna Gruszyna (ur. 26 marca 1998 w Petersburgu) – rosyjska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu z Petersburga.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 19 stycznia 2013 w Râșnovie podczas zawodów FIS Cup, oddając dwa skoki na odległość 58,0 m na skoczni normalnej.

Dwukrotnie wystartowała w konkursach o mistrzostwo świata juniorek. 24 stycznia 2013 w Libercu wystartowała w ósmej rywalizacji o tytuł mistrzyni świata juniorów. Indywidualnie była 31., natomiast wraz z Stiefaniją Nadymową, Sofją Tichonową i Aleksandrą Kustową zajęła 6. miejsce w konkursie drużynowym.

W sezonie 2012/2013 uplasowała się na czternastym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego kobiet. W pierwszym konkursie, w Oberwiesenthal, zajęła 20. miejsce, a w kolejnych trzech – w Örnsköldsvik zajmowała odpowiednio – 12., 16. i 14. miejsce. W tym samym sezonie startowała także w cyklu FIS Cup. W pierwszych dwóch konkursach w Villach nie brała udziału. Kolejne dwa zmagania odbyły się w Râșnovie, gdzie Rosjanka w pierwszym konkursie była czwarta, a dzień później – druga. Zdobyła 130 punktów i w klasyfikacji końcowej cyklu zajęła szóste miejsce ze stratą 82 punktów do Sofji Tichonowej.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Râșnov – 20 stycznia 2013 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1998
Ludzie urodzeni w Petersburgu